Фердинандо Басси (; 1710, Болонья — 1774 , там же) — итальянский ботаник.

Биография 
Родился в Болонье в 1710 году в купеческой семье. С раннего возраста увлёкся изучением естествознания. Начал свою научную деятельность поступив помощником к известному химику и ботанику , ему поручалась вести обмен материалами с другими итальянскими и европейскими натуралистами.
Вся работа Басси почти полностью была связана с Ботаническим садом и Академией наук Болоньи. В 1763 году он был назначен префектом секции экзотических растений , который он расширял за счёт обмена материалами с другими ботаниками, как итальянскими, так и иностранными, от которых получал живые растения и семена для сада, высушенные образцы для гербария.
В том числе ему присылали новые находки, сведения о которых попадали в сборники о естествознании, книги и диссертации.

Наследие 
За свою жизнь Басси получил множество наград, считался одним из величайших итальянских ботаников своего времени. Итальянский ботаник из Турина Аллиони в 1766 году его именем назвал род растений Бассия (Bassia).

Его современник, венецианский ботаник Антонио Турра в письме Линнею от 28 ноября 1769 года указывает только четырёх знаменитых итальянских ботаников, среди которых упоминается и Фердинандо Басси.
Сам он состоял в научной переписке с Линнеем.
Шведский натуралист получил от Басси девять писем и тринадцать образцов растений, некоторые из которых сопровождались рисунками, сделанными при помощи микроскопа. Некоторые из этих образцов и связанные с ними рисунки использовались Линнеем для описания новых для науки видов. В гербарии Басси находятся пять образцов, полученных Басси от Линнея.

Его личный гербарий, хранящийся в настоящее время в Болонском университете, насчитывает 4291 вид растений из 1084 родов.

Впоследствии было установлено, что в гербарий Басси попали некоторые образцы из гербария другого итальянского ботаника Альдрованди.

Публикации

Названы в честь Фердинандо Басси 
В честь Фердинандо Басси названы следующие роды растений:
  =  (семейство Амарантовые)
  (Амарантовые)
  =  (Сапотовые)
  (Амарантовые)
  =  (Амарантовые)
  =  (Амарантовые)
  (Амарантовые)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
	
Ботаники Италии